Trigana Air Service — индонезийская региональная авиакомпания со штаб-квартирой в Джакарте, работающая в сфере регулярных пассажирских перевозок по внутренним маршрутам.

История 
Авиакомпания начала операционную деятельность в начале 1991 года на двух самолётах Beechcraft B200C King Air. К концу того же года парк компании пополнился двумя вертолётами Bell 412SP. Ещё два лайнера ATR 42 эксплуатировались по мокрому лизингу для авиакомпании Hainan Airlines на маршрутах из Санья в Хайкоу и Ханой.

Маршрутная сеть 
Маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Trigana Air охватывает 21 пункт назначения внутри страны:

 Амбон — аэропорт Паттимура
 Баликпапан — аэропорт имени султана Аджи Мухамада Сулаймана
 Банджармасин — аэропорт имени Сиамсудина Ноора
 Берау — аэропорт Берау
 Добо — аэропорт Добо
 Иллага — аэропорт Иллага
 Джакарта — международный аэропорт Сукарно-Хатта — хаб
 Джаяпура — аэропорт Сентани
 Кетапанг — аэропорт имени Рахади Османа
 Маумере — аэропорт Маумере
 Оксибил — аэропорт Оксибил
 Пангкалан-Бан — аэропорт Искандар
 Понтианак — международный аэропорт Супадио
 Танимбар — аэропорт Саумлаки
 Сампит — аэропорт Сампит
 Семаранг — международный аэропорт имени Ахмада Яни
 Соло — международный аэропорт Адисумармо
 Сурабая — международный аэропорт имени Джуанды
 Тимика — аэропорт Тимика
 Вамена — аэропорт Вамена
 Яхикимо — аэропорт Декай

Флот 

В августе 2015 года воздушный флот авиакомпании Trigana Air Service составляли следующие самолёты:

Ограничения в полётах 

С 2007 года Trigana Air Service внесена Европейским Союзом в список авиакомпаний, самолётам которых запрещено использовать воздушное пространство ЕС.

Авиапроисшествия и инциденты 
За всю историю авиакомпании с её воздушными судами произошло 14 серьёзных происшествий, в результате которых было списано 10 самолётов.

 25 мая 2002 года. Самолёт de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter (регистрационный PK-YPZ), выполнявший грузопассажирский рейс, потерпел крушение в условиях сильного дождя. Погибли все четыре пассажира и два члена экипажа.
 11 февраля 2010 года. ATR 42-300 (регистрационный PK-YRP), выполнявший регулярный рейс 162, совершил аварийную посадку на заливное поле близ Баликпапана после отказа обоих двигателей. На борту находилось 52 человека, выжили все.
 8 апреля 2012 года. В самолёт DHC-6 Twin Otter, следовавший рейсом из Набире в аэропорт Мулиа, при выполнении посадки в аэропорту назначения было произведено несколько выстрелов. Оба пилота лайнера были ранены, неуправляемый самолёт с шестью пассажирами и двумя пилотами врезался в здание аэропорта. Погиб один пассажир, четверо человек получили серьёзные травмы.
 16 августа 2015 года. ATR-42-300 (регистрационный PK-YRN), следовавший регулярным рейсом 257 из аэропорта Сентани в Оксибил, разбился в горах при подходе к аэропорту назначения в условиях низкой видимости (туман, дождь). Погибли все 54 человека, находившиеся на борту самолёта.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании Trigana Air Service

Авиакомпании Индонезии